Cornell (Illinois)
 Cornell (Wisconsin)
 El Cornell, muntanya al municipi de Maçanet de Cabrenys a la comarca de l'Alt Empordà
 Puig Cornell, muntanya al municipi de Corçà (Baix Empordà)
 Universitat Cornell, universitat a Ithaca (estat de Nova York, Estats Units)